Шемрок может означать:

Персоналии 
 Шемрок, Кен (род. 1964) — американский боец смешанного стиля, сводный брат Фрэнка Шемрока.
 Шемрок, Фрэнк (род. 1972) — американский боец смешанного стиля, сводный брат Кена Шемрока.

Другое 
 Shamrock Diaries — седьмой студийный альбом Криса Ри.
 Шемрок — футбольный клуб из Тринидада и Тобаго.
 Шемрок Роверс — футбольный клуб из Дублина.
 Shamrock — английское название трилистника, символа Ирландии и зарегистрированной торговой марки Республики Ирландия.